Bulgheroni ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Bulgheroni (* 1944), argentinischer Unternehmer
 Carlos Bulgheroni (1945–2016), argentinisch-italienischer Unternehmer